Johann Christoph Bahnmaier ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Bahnmaier (Theologe) (1738–1803), deutscher evangelischer Geistlicher  
 Johann Christoph Bahnmaier (Architekt) (1834–1918), Schweizer Architekt und Baumeister